Chłopaki, The Boys – amerykańska seria komiksowa
 The Boys – amerykański serial telewizyjny z 1993
 The Boys – amerykański serial telewizyjny z 2019, adaptacja komiksu
 The Boys – amerykański zespół muzyczny
 The Boys – brytyjski zespół muzyczny
 The Boys – album Deana Brody’ego
 The Boys – album amerykańskiego zespołu The Boys
 The Boys – album brytyjskiego zespołu The Boys
 The Boys – album zespołu Herzog
 The Boys – album zespołu The Necks
 The Boys – album zespołu Girls’ Generation
 The Boys –  singel Girls’ Generation
 The Boys –  singel Nicki Minaj